Roemer Vlacq ist der Name folgender Personen:

* Roemer Vlacq (Marineoffizier, 1637) (1637–1703), niederländischer Marinekapitän 
 Roemer Vlacq (Marineoffizier, 1712) (1712–1774), niederländischer Vizeadmiral